Russian Open steht für folgende Turniere in Russland:

 Russian Open (Badminton)
 Russian Open (Golf)